Waitangi – capoluogo delle Isole Chatham (Nuova Zelanda)
 Waitangi – località del Northland (Nuova Zelanda) dove fu firmato il Trattato di Waitangi
 Trattato di Waitangi –  trattato del 1840 tra la corona inglese e 40 capi delle tribù Māori dell'Isola del Nord
 Tribunale di Waitangi – commissione permanente di inchiesta neozelandese sulle violazioni del Trattato di Waitangi
 Waitangi Day – festa nazionale neozelandese, che ricorre il 6 febbraio, anniversario della firma del Trattato di Waitangi